Пєтухов Олексій Васильович  — артист Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, народний артист України

Пєтухов Олексій Євгенович - російський лижник, призер Олімпійських ігор.